Torrazza Coste – comune italiano in provincia di Pavia
Torrazza Piemonte – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Torrazza – frazione di Imperia
Torrazza dei Mandelli – l'unica frazione di Cambiago nella città metropolitana di Milano
Torrazza – frazione di Borgo San Siro in provincia di Pavia
Torrazza di Saluzzo – frazione agricola di Saluzzo in Provincia di Cuneo
Torrazza - frazione del comune di Caslano nel Cantone Ticino